Assentiz (Rio Maior) — freguesia portuguesa do concelho de Rio Maior
 Assentiz (Torres Novas) — freguesia portuguesa do concelho de Torres Novas

Desambiguações de topônimos